Ел Рамиљете има више значења:

 Ел Рамиљете (Доктор Мора), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Рамиљете (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Рамиљете (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Рамиљете (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Рамиљете, Парсела ел Рамиљете (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику